Козий Брод — топоним.

 Козий Брод (Псков) — пригородный населённый пункт (тип: посёлок) и микрорайон в черте города Пскова, Россия.
 Козий Брод (Белоруссия) — деревня в Брестской области, Белоруссия.